Агломерации Таджикистана это 9 крупнейших городов республики. С общей численностью населения 4 063 000 человек.

Карта 
Легенда карты:
  Столица Таджикистана
  Центры областей
  Прочие города

См. также 
 Агломерации свыше миллиона жителей
 Агломерации Средней Азии более 500 000 человек

Городские агломерации Таджикистана